Gateside bezeichnet folgende Ortschaften:

 Gateside (Fife), Fife, Schottland
 Gateside (North Ayrshire), North Ayrshire, Schottland